est la formule brute de plusieurs isomères.

 Époxyde
 oxyde de styrène, numéro CAS 
 Cétone
 acétophénone ou méthylphénylcétone, numéro CAS  ou 

 Aldéhyde
  méthylbenzaldéhyde ou tolualdéhyde
2-méthylbenzaldéhyde ou 2-tolualdéhyde, numéro CAS 
3-méthylbenzaldéhyde ou 3-tolualdéhyde, numéro CAS 
4-méthylbenzaldéhyde ou 4-tolualdéhyde, numéro CAS 
 phénylacétaldehyde, numéro CAS 

 Furane
 1,3-dihydroisobenzofurane ou oxyde ortho-xylylène, numéro CAS 

 Alcool
 cubanol, numéro CAS